Farina bzw. Fariña steht für:

 Farina (Familienname) (Fariña) – zu Namensträgern siehe dort
 Farina (Familie), italienische Unternehmerfamilie

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Farina (Illinois), im Fayette County und Marion County
 Farina Township, im Hettinger County, North Dakota

Unternehmen:
 Stabilimenti Farina, italienischer Hersteller von Automobilkarosserien (1906–1953)
 Farina Automóveis, brasilianischer Automobilhersteller
 Farina, Parfümfabrik, siehe Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichs-Platz
 Farina, Mehlmarke der österreichischen Farina-Mühle, siehe Leipnik-Lundenburger

Siehe auch:
 Farinata